Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet sezon 2006/2007 to 41. edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w fińskiej miejscowości Levi 11 listopada 2006 roku, a zakończył 14 marca 2007 roku w szwajcarskim Lenzerheide. 

Wśród reprezentantek Polski tylko Katarzyna Karasińska zdobywała punkty. W czołowej "30" znalazła się siedem razy, zajmując między innymi 12. miejsce w slalomie 29 grudnia 2006 roku w Semmering. W klasyfikacji generalnej zajęła 68. miejsce.

Podium zawodów

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacje na stronie FIS-u
 Program i wyniki na stronie www.ski-db.com

Zobacz też 
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2006/2007

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 2006/2007

de:Alpiner Skiweltcup 2006/2007#Podestplatzierungen Damen